L'indice FTSE Italia All-Share è un indice del mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana che dal 2009 sostituisce il Mibtel. È costituito dall'aggregazione di tutti gli elementi degli indici FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap.

Società del paniere 
Fanno parte dell'indice FTSE Italia All-Share le seguenti 220 società:

Dati aggiornati al 21 settembre 2020

Note

Voci correlate 
 Borsa Italiana
 Borsa valori
 Consob
 FTSE Group
 FTSE AIM Italia
 FTSE Italia Brands
 FTSE Italia Mid Cap
 FTSE Italia Small Cap
 FTSE Italia STAR
 FTSE MIB

Collegamenti esterni

Indici della Borsa Italiana